è un videogioco rompicapo sviluppato da Jupiter. Sequel di Mario's Picross, è stato pubblicato solo in Giappone il 19 ottobre 1996. A differenza del predecessore, in questo capitolo Mario non è l'unico personaggio giocabile: anche Wario può essere controllato.

Il gameplay è lo stesso del predecessore, lo scopo infatti rimane quello di risolvere puzzle formando immagini con la piccozza. Il giocatore deve unire le figure per creare un'immagine specifica. È anche possibile ricevere suggerimenti su come creare le immagini. Mario e Wario hanno puzzle differenti da risolvere, fornendo quindi una varietà di gioco.

Collegamenti esterni 
 

Videogiochi di Mario
Wario